Раше́ль Бра́ун (; урождённая Раше́ль Пи́дерни, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2014), серебро (2015), бронза (2019).
 : золото (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1998, в возрасте 12 лет.

Работает учителем в Black Gold Regional Schools, одном из управляющих публичным образованием подразделений правительства провинции Альберта.

Примечания

Ссылки 
 Страница команды Вал Свитинг (Team Val Sweeting) на сайте Grand Slam of Curling
 Страница команды Челси Кэри (Team Chelsea Carey) на сайте Grand Slam of Curling
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу